Mykoła Mańko (ur. w 1974 w Drohobyczu) – ukraiński pisarz, teolog, kucharz.

Z wykształcenia teolog i lekarz weterynarii, z zamiłowania podróżnik i kucharz. Mieszka w Krakowie.

Autor książki "Kuchnia klasztorów prawosławnych" (Wydawnictwo Nemrod, Kraków 2007, ), związany z Wydawnictwem Nemrod oraz z Onet.pl.

Ludzie urodzeni w Drohobyczu
Ludzie związani z Krakowem
Ukraińscy pisarze
Urodzeni w 1974
Ukraińscy teolodzy chrześcijańscy
Kucharze
Ukraińscy lekarze
Lekarze weterynarii